Сезон 1979/1980 стал для Реал Мадрида 48-м в Чемпионате Испании

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 После окончания чемпионата, 20 июня 1980 года, комиссия из Королевской испанской футбольной федерации признала недействительным результат матча 31-го тура между «Депортиво Малага» и «Саламанкой» (0:3) из-за фальсификации результата, и сняло с «Саламанки» 2 очка. Но год спустя, 8 мая 1981 года, результат матча был восстановлен, а штрафы отменены из-за отсутствия доказательств.
2 С клуба «Депортиво Малага» было снято 3 очка.

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок чемпионов

1-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Реал Мадрид
1979/1980